Tanguen kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Tanguen (ort, lat 12,62, long -0,63), Centre-Nord, 
 Tanguen (ort, lat 12,60, long -0,65), Centre-Nord, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar